Molekulska formula -{C16H13O7}- se može odnositi na:

 Petunidin
 Pulhelidin